Но́вая Иги́рма — рабочий посёлок в Нижнеилимском районе Иркутской области России. Образует Новоигирминское муниципальное образование. В посёлке расположена железнодорожная станция Игирма на линии Усть-Илимск — Хребтовая.

Физико-географическая характеристика 
Располагается на берегу реки Игирмы, при впадении реки Чёрной, в неглубокой впадине. Средняя высота над уровнем моря составляет 310 м. Наивысшая точка находится на заброшенном когда-то рабочем участке за Кубанским районом и составляет 322 м. Протяжённость Новой Игирмы с севера на юг — 4,12 км, с запада на восток — 4,56 км.

Климат в Новой Игирме умеренный резко континентальный. Зима очень суровая и долгая, в среднем температура от −25 °C до −36 °C, зачастую в январе может достигать −40 °C…-55 °C, погода зимой солнечная, лето сухое и тёплое, солнечное, температура от 25 °C до 35 °C.

История 

Строительство поселка началось с укладкой железнодорожной ветки Хребтовая — Усть-Илимск. 28 декабря 1965 г. со станции Хребтовая на Игирму вышел первый десант строителей. Статус посёлка городского типа с 1966 года.

Население

См. также 
 Уволенные работники лесопромышленных предприятий в Иркутской области собираются объявить голодовку и перекрыть железную дорогу // Викиновости. 25 мая 2010

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Нижнеилимского района
Посёлки городского типа Иркутской области